José Carlos da Silva, calciatore brasiliano noto come Zé Carlos
José Carlos da Silva, calciatore brasiliano noto come Carlinhos Bala